Hahnentritt ist
 ein Webmuster bei Textilien, siehe Rapport (Textil)#Hahnentritt, Pepita, Vichy

Hahnentritt bezeichnet umgangssprachlich auch
 den Keimfleck im Vogelei
 den Steppergang, eine Gangstörung beim Menschen
 die Pflanze Acker-Gauchheil
 eine Gangstörung beim Pferd